ORP Kaszub ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe. Kaszub bedeutet Kaschube (Bewohner der Region).

Schiffe mit dem Namen ORP Kaszub 

 ORP Kaszub (1920) war das ehemals deutsche Torpedoboot V-108, das zwischen 1920 und 1925 in der polnischen Marine diente
 ORP Kaszub (1954) war ein U-Boot der sowjetischen Maljutka-Klasse
 ORP Kaszub (1987) ist eine Korvette

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Fregatte
 Torpedoboot
 U-Boote
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste russischer U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine